Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 3 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Luis Lobo che hanno battuto in finale Ricardo Camargo e José Daher 7-5, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Pablo Albano /  Luis Lobo (Campioni)

 Alexandre Hocevar /  César Kist (quarti di finale)
 Eduardo Furusho /  João Zwetsch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991